Альфа может означать:  

 А́льфа — первая буква греческого алфавита ().
 «Альфа и омега» («от первой до последней буквы») — выражение, означающее «от и до, всё полностью, с начала и до конца, всеобъемлюще». Альфа — популярное название для всего первого, главного или лучшего.
 Альфа — буква расширенной латиницы.

Астрономия 
 Альфа — ярчайшая звезда созвездия (например, Альфа Центавра).
 Альфа — область на Венере.

Биология 
 Альфа (обычно в сочетании альфа-самец) — ведущее животное в группе (стае).
 Альфа ( — растение, североафриканский злак, стебли которого дают так называемый «ложный конский волос» — материал для плетения, пригодный для выделки бумаги.
 Альфа-ритм — ритм электроэнцефалограммы в полосе частот от 8 до 13 Гц.
 Альфа — сорт винограда.

Компьютерные игры 
 «Альфа: Антитеррор» — компьютерная игра 2005 года выпуска, пошаговая стратегия, симулятор спецназа.
 «Альфа: Антитеррор. Мужская работа» — компьютерная игра 2005 года выпуска, пошаговая стратегия, самостоятельное дополнение к игре «Альфа: Антитеррор».

Музыка

Исполнители 
 «Альфа» — советская рок-группа под управлением Сергея Сарычева (1983—1989) и Эдуарда Предигера (с 1989 года).
 «Alpha» — английская музыкальная группа в жанре трип-хоп и электронной музыки.
 Альфа Блонди (род. 1953) — ивуарийский певец и композитор музыки регги.
 «Alpha» — казахская поп-группа, исполняющая музыку в стиле q-pop.

Альбомы 
 Alpha — студийный альбом группы Asia (1983).
 Alpha — студийный альбом Селены (1986).
 Alpha — студийный альбом группы Alice Nine (2007).
 Alpha — студийный альбом группы Sevendust (2007).
 Alpha — студийный альбом Елены Карлеуши (2021).

Информатика 
 Альфа-версия — версия ПО, выпущенная на одной из ранних стадий его разработки.
 Альфа-композиция в компьютерной графике — процесс комбинирования изображения с фоном с целью создания эффекта частичной прозрачности.
 Альфа-канал — элементы в структурах данных формата изображения, хранящие информацию о прозрачности пикселей.
 Альфа — язык программирования, построенный на базе языка Алгол.

Кино 
 «Альфа» — название 16‑го эпизода 6‑го сезона сериала «Секретные материалы».
 «Альфа» — американский фильм 2018 года.

СМИ 
 «Альфа радио» — радиостанция Минска (Белоруссия).

Спецподразделения 
 «Альфа» — спецподразделение КГБ СССР, затем ФСБ России.
 «Альфа» — спецподразделение Латвии.
 «Альфа» — спецподразделение, антитеррористический центр Службы безопасности Украины.
 «Альфа» — спецподразделение КГБ Белоруссии.

Топоним 

 Альфа — посёлок в Петровском районе Тамбовской области, упразднён в 2003 г.

Экономика 
 Альфа-Банк Финанс — коммерческий банк Белоруссии.
 «Альфа-Групп» — одна из крупнейших финансово-промышленных групп России.
 Альфа-бизнес — (в терминологии теории экономического доминирования) наиболее крупные игроки рынка, имеющие доступ к качественным ресурсам и обладающие возможностью влиять на установленные на рынке правила.

Техника 
 «Альфа» — бывшее советское предприятие союзного подчинения в Риге (Латвия), ныне — два независимых предприятия по выпуску электронных компонентов и торговый парк.
 «Альфа» — кишинёвский завод, выпускавший цветные телевизоры «Альфа». 
 ФГУП «Альфа» — научно-исследовательское и производственное предприятие по выпуску инфракрасных детекторов и приборов ночного видения (Москва).
 «DEC Alpha» — 64-разрядный микропроцессор архитектуры RISC.
 «Sony α» — семейство зеркальных цифровых фотоаппаратов фирмы Sony.
 «Альфа 35-50», «Альфа 35-50-автофокус» — автоматические диапроекторы, выпускавшиеся в СССР с 1974 года.
 «Альфа», «Альфа-полуавтомат» — любительские 16‑мм кинокамеры со сменной оптикой и пружинным заводом, выпускавшиеся в СССР с 1969 года. 
 «Альфа» — модель мопеда, который производится в Китае.
 «Альфа-1962» — российский прицельный комплекс ночного видения производства ФГУП «Альфа».
 Альфа — советская военная система дальней радионавигации.
 «Альфа» — опытная итальянская баллистическая ракета средней дальности 1970-х годов.

Физика, химия 
 Альфа-распад — вид радиоактивного распада ядра;
 Альфа-процесс (α-процесс) — тип ядерных реакций;
 Альфа-частица — положительно заряженная частица, образованная двумя протонами и двумя нейтронами, ядро атома гелия-4 ;
 Альфа-спираль — типичный элемент вторичной структуры белков.

Футбол 
 «Альфа» — футбольный клуб из Минска, Белоруссия.
 «Альфа» — бывший футбольный клуб из Риги, Латвия.
 «Альфа» — мини-футбольный клуб из Екатеринбурга.
 «Альфа Юнайтед» — футбольный клуб из города Джорджтауна, Гайана.
  — название чешского футбольного клуба «Слушовице» из одноимённого города в 1993 году.

Другое 
 Альфа- и бета-мужчины — сленговые термины для обозначения мужских социальных архетипов.
 Альфа — канонерская лодка, принимавшая участие в греко‑турецкой войне 1897 года и Балканских войнах.
 Альфа — подводный вулканический хребет в Северном Ледовитом океане.
 Альфа 66 — боевая антикоммунистическая организация кубинских политэмигрантов.
 Альфа-книга — российское издательство.
 Конаре, Альфа Умар (род. 1946) — малийский государственный и политический деятель, президент Мали (1992—2002).
 Альфа — вымышленная каста в антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».
 Альфа Квадрант — вымышленное место из саги Звёздный путь, часть космоса в галактике Млечный Путь.
 Международный радиотелефонный фонетический алфавит — «Alpha».
 Альфа — сленговое название психоактивного вещества альфа-пирролидинопентиофенона (α-PVP).

Примечания

См. также 
 
 
 Альфа Ромео